Radek Procházka (ur. 1978) – czeski hokeista
 Radek Procházka (ur. 1988) – czeski niepełnosprawny sportowiec, uprawiający boccię